Гогич — фамилия. Известные носители:

 Гогич, Алекс (род. 1994) — кипрский футболист. Сын Синиши Гогича.
 Гогич, Горан (1986—2015) — сербский футболист, полузащитник.
 Гогич, Синиша (род. 1963) — кипрский футболист сербского происхождения, нападающий.